Miejscowości w Polsce: 
 Chraplewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Chraplewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin
 Chraplewo – osada leśna (leśniczówka) w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin
 Chraplewo – osada leśna (leśniczówka) w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko